

Австралія

Африка

Азія

Європа

Північна та Центральна Америка

Південна Америка

Посилання 
 Сайт про метрополітени світу

Метрополітен
Списки:Залізничний транспорт